

Littérature 
 Le Pays du dauphin vert (titre original Green Dolphin Country) est un roman écrit par Elizabeth Goudge en 1944

Cinéma 
 Le Pays du dauphin vert (Green Dolphin Street) est un film américain de Victor Saville, sorti en 1947, d'après le roman d'Elizabeth Goudge

Musique 
 On Green Dolphin Street est une chanson écrite par Bronislau Kaper et Ned Washington en 1947 pour le film du même nom
 On Green Dolphin Street est un album du pianiste de jazz Bill Evans enregistré en 1959
  est un album du saxophoniste de jazz Archie Shepp sorti en 1978

Bande dessinée 
 L'île de Green Dolphin Street est l'île abritant une prison de haute sécurité où se passe l'intrigue principale de la partie 6 du manga JoJo's Bizarre Adventure : Stone Ocean